Il doppio del torneo di tennis Zell Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Franz Stauder che hanno battuto in finale Jan Frode Andersen e Oliver Marach 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Dmitri Vlasov (primo turno)
 Hugo Armando /  Marcos Daniel (primo turno)

 Janko Tipsarević /  Lovro Zovko (primo turno)
 Adrián García /  Ricardo Schlachter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zell Challenger 2003